Крижевићи могу бити:

 Крижевићи (Зворник), насељено мјесто у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Крижевићи (Олово), насељено мјесто у општини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ